Тютюнники — название населённых пунктов:

Украина 
 Тютюнники — село в Винницком районе Винницкой области.
 Тютюнники — село в Чудновском районе Житомирской области.
 Тютюнники — село в Полтавском районе Полтавской области.